Djupvik kan syfta på:

 Djupvik, Umeå kommun – en del av Holmsund i Umeå kommun, 
 Djupvik, Dalarö – ett sommarnöje på Smådalarö, Dalarö 
 Djauvik (Djupvik) – ett fiskeläge i Eksta socken på Gotland 
 Stensund och Djupvik – en tidigare småort numera ingående i tätorten Stensund och Krymla, Trosa kommun, 
Djupvik, Strängnäs kommun - bebyggelse i Strängnäs kommun 
 Djupvik, Öland – en badort på Öland
 Djupvik (naturreservat) –  ett naturreservat i Vindelns kommun
 Djupvik (vik i Finland) – en vik i landskapet Satakunta
 Djupvik, Tjörn – en ort på Tjörn
 Djupviks varv – ett fartygsvarv på Tjörn